

Hydronyme 
 l'Altier est une rivière française du département de la Lozère.

Toponyme 
 Altier, commune française de la Lozère.